Akkerman (türk. für „Weißer Felsen“) ist:

 ein ehemaliger Name der Stadt Bilhorod-Dnistrowskyj (im Budschak, Bessarabien, Ukraine)
 eine Festung in o. g. Stadt, siehe Festung Akkerman (Weiße Festung)

Akkerman (ndl. für „Ackermann“) ist der Familienname folgender Personen:
 Ferda Akkerman (* 1964), türkischer Diplomat
 Jan Akkerman (* 1946), niederländischer Jazzgitarrist

Siehe auch:
 Akkermann`
 Ackerman
 Ackermann
 Akerman
 Akermann
 Akkermans